Bosznia-Hercegovina
 Čađavac, falu a Brčkoi körzetben

 Horvátország
 Čađavac, falu Nagypisznice községben, Belovár-Bilogora megyében